est une expression anglaise signifiant « ne jamais se rendre ». Elle peut faire référence à :

 , film américain de  sorti en 2009 ;
 , roman de Michael Dobbs publié en 2004 ;
 , album de Triumph sorti le  ;
 , chanson de Corey Hart présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi